Michelle Chang es un personaje ficticio Femenino Norteamericano de la serie de videojuegos Tekken. Es una mestiza nativa americana de padre chino y de madre Estadounidense que apareció por primera vez en el Tekken original, y regresó para el Tekken 2. Participa también en el videojuego Tekken Tag y en su secuela no canónica Tekken Tag Tournament 2. Dueña y portadora de un místico medallón con el que controlar a Ogre, fue objetivo de la Mishima Zaibatsu en tres ocasiones para arrebatarle su talismán y someter a las fuerzas sobrenaturales. En su vida privada es el blanco indispuesto al afecto romántico de Ganryu y madre adoptiva de Julia Chang (Julia Chang sustituye a su madre también con el amor no correspondido de Ganryu a Michelle, como se puede ver en varias escenas de Tekken 5) a partir del Tekken 3, quien toma su lugar en todos los juegos subsiguientes, a pesar de que ambas están presentes en Tekken Tag Tournament y su secuela.

Análisis del personaje 
Su estilo de lucha es el kenpō chang y varias artes marciales chinas. El kanji para "kenpō chang" (中国拳法) se traduce a "artes marciales chinas", conocido universalmente como "kung-fu".  Es un personaje con un estilo de lucha muy versátil por sus fuertes patadas, puñetazos y por su velocidad a la hora de pelear. Al poder "enlazar" sus movimientos, usar combinaciones con ella es fácil, sobre todo con su ataque de codo (Party Crasher). Cabe destacar que sus golpes son más poderosos que los de Julia Chang, su hija adoptiva y sucesora de sus movimientos. En Tekken Tag Tournament 2, algunos de sus movimientos son similares a los del personaje Feng Wei.  
 
Si bien no es un personaje jugable en el Tekken 3, Michelle hizo su aparición en el final de Julia, lo que indica que todavía está viva. Si esto fuese así, Michelle contaría con 39 años en Tekken 3, 41 en Tekken 4/5, y 42 en Tekken 6. Una curiosidad es que de todos los personajes humanos del primer y segundo juego de Tekken, ella es la más joven, con 18 años en el primer Tekken, y 20 en Tekken 2.

Historia 
Michelle es una mujer mitad china y mitad nativo-americana de Arizona, y madre adoptiva de Julia Chang. Es hija de una mujer indígena y un hombre de Hong Kong enviado por Heihachi Mishima para encontrar un antiguo tesoro en aquellas tierras nativas. Este tesoro resultó ser un medallón al que se le atribuía la capacidad de controlar y someter grandes poderes y espíritus. Cuando el padre del Michelle se negó a seguir cooperando con la Mishima Zaibatsu, esta como represalias lo asesinó junto con el resto de su tribu por las Fuerzas Tekken (la unidad militar privada de la Mishima Zaibatsu). Michelle y su madre lograron sobrevivir, huyendo junto con el místico colgante que su padre le entregó antes de morir para que lo custodiase.

Tekken 
Michelle entró al King of Iron Fist Tournament con dieciocho años para vengarse de Heihachi por el asesinato de su padre y su tribu. En su vendetta se encontró con Kunimitsu, cazadora de tesoros que buscaba el colgante. Michelle logró derrotar a Kunimitsu y asegura el amuleto, aunque no llegó a ganar el torneo. Sin embargo, Michelle estuvo satisfecha de que otro combatiente, Kazuya Mishima, hubiese eliminado a Heihachi. Tras terminar el torneo, regresó a su casa a través del desierto de Arizona, donde su madre la esperaba sentada en el porche mirando el atardecer. Rebosante de alegría, Michelle corrió hacia ella, feliz.

Tekken 2 
Dos años después, la madre de Michelle fue raptada por Ganryu, quien trabajaba para Kazuya Mishima. Kazuya, ahora en el poder de la Mishima Zaibatsu tras los sucesos ocurridos en el Tekken 1, anhelaba el poder del medallón e incitó a Michelle a que lo entregase. Michelle entró en el Torneo, enfrentándose a Ganryu. Ganryu llegaría a enamorarse de Michelle en el enfrentamiento, aunque ella lo desconoce. Esto pudo ayudar a que Michelle lograse llegar hasta su madre y rescatarla. Una vez que regresaron a su hogar, Michelle lanzó el amuleto al océano, de modo que ya no causase más problemas.

Tekken 3  
En algún momento antes de los acontecimientos del Tekken 3, Michelle adoptó a Julia Chang cuando esta era un bebé. Años después, Michelle fue secuestrada por Heihachi Mishima para obtener el colgante una vez más, y usarlo para despertar y someter a Ogre en el templo azteca. En esta ocasión, Heihachi tuvo éxito. Aunque Julia entró en el torneo para vengarse, el paradero de Michelle se desconoce actualmente.

Spin-offs

Tekken Tag Tournament 
Michelle y Julia se reúnen en el escenario de Eddy Gordo, se sientan y se disponen a hablar. Como las escenas cinemáticas de Tekken Tag Tournament son mudas, solo se escucha la música de fondo. Al terminar, Julia Chang se acuesta en el suelo. Hay que aclarar que los finales de Tekken Tag Tournament pueden ser o no canónicos. Es decir, pueden (o no) haber ocurrido en la historia del personaje.

Tekken Tag Tournament 2 
Michelle descubre la máscara de su hija Julia (ahora llamada JayCee) y se la prueba. Julia la descubre haciendo poses, y después se las ve peleando contra King y Craig Marduk en un ring de lucha libre, estando Michelle con una máscara negra.

Películas

Tekken: The Motion Picture 
En la película animada no-canónica, Michelle es una joven llena de rabia por la masacre que sufrió su familia, asesinada por Heihachi Mishima. Ella está decidida a conseguir su venganza, sin importar las probabilidades o su propia seguridad. Esta pasión feroz es su mayor fortaleza y su única debilidad. Durante el torneo, luchó y venció a Ganryu, pero fue derrotada fácilmente por Kazuya Mishima. Fue salvada por Jun Kazama cuando intervino entre ella y una patada de Kazuya, quien pretendía rematarla tras dejarla inconsciente. Más tarde, cuando la isla estalla, se la puede volver a ver inconsciente en los brazos de Paul Phoenix.

En la película su voz fue interpretada por Narumi Hadaka en su versión original (japonés), y por Rebecca Robertson en la versión doblada al inglés.

Referencias 
 
 

Personajes de Tekken
Indígenas americanos ficticios
Personajes femeninos en videojuegos
Estadounidenses ficticios